

Biologia 
 Amoeba – rodzaj protistów

Informatyka 
 Amoeba – system operacyjny
 Amoeba – wirus komputerowy